CIOM est un sigle qui peut faire référence à :
 « Communautés, institutions, œuvres et mouvements » dans le cadre de la Fédération protestante de France
 , modèle de prévision des glaces (voir Applications des systèmes d'information géographique)